Charles Stewart peut désigner :
 Charles Stewart,  duc de Richmond (1639-1672) ;
 Charles Stewart (1775-1837), évêque anglican canadien ;
 Charles Stewart ou Charles Vane,  marquis de Londonderry (1778-1854), militaire et diplomate britannique ;
 Charles Stewart (1840-1907), zoologiste anglais ;
 Charles Stewart (1778-1869), officier américain de la marine américaine ;
 Charles Stewart (1868-1946), homme politique canadien, premier ministre de l'Alberta de 1917 à 1921.

Voir aussi 
 Charles Stewart Parnell (1846-1891), homme politique irlandais du Royaume-Uni
 Charles Rolls ou Charles Stewart Rolls de Llangattock (1877-1910), coureur automobile, aviateur et industriel britannique